Santo Trafficante ist der Name folgender Personen:

 Santo Trafficante, Jr. (1914–1987); italo-amerikanischer Mobster der amerikanischen Cosa Nostra; Oberhaupt der Trafficante-Familie

 Santo Trafficante, Sr. (1886–1954); italo-amerikanischer Mobster der amerikanischen Cosa Nostra; Oberhaupt der Trafficante-Familie, Vater von Trafficante, Jr.